La stagione 2005-2006 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'Hockey Club Lugano, mentre la stagione regolare è stata vinta dal SC Bern.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout

Spareggio (LNA-LNB) 
HC Fribourg-Gottéron 4 - EHC Biel 2 (6;3; 3;2; 1;5; 7;2; 1;3; 5;3)

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

2006
Hockey su ghiaccio nel 2005
Hockey su ghiaccio nel 2006